Никола́й Ива́нович Овчи́нников () — советский футболист, полузащитник.

В 1947—1951 годах за ВВС провёл 76 матчей в чемпионате СССР. Полуфиналист Кубка СССР 1951 года.

После расформирования команды ВВС играл за «Спартак» Калинин (1953—1954) в классе «Б». В 1954 году был в составе ЦДСА, но за главную команду не играл.

Футболисты СССР
Игроки ФК ВВС
Игроки ФК «Спартак» Калинин